Cabra de Mora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabra de Mora (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cabra de Mora (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar